Lenkei Lajos (1864–1933) újságíró
 Lenkei Lajos (1914–1971) újságíró, műfordító, színigazgató